Hans Klose ist der Name folgender Personen:

* Hans Klose (Naturschützer) (1880–1963), deutscher Naturschutzbeamter
 Hans Klose (Höhlenforscher), deutscher Höhlenforscher 
 Hans-Helmut Klose (1916–2003), deutscher Admiral
 Hans-Ulrich Klose (Politiker, 1935) (1935–2022), deutscher Politiker (CDU), MdL Nordrhein-Westfalen
 Hans-Ulrich Klose (* 1937), deutscher Politiker (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg